A lyga 2017 var den 28:e säsongen av A lyga, den högsta nivån i det litauiska fotbollssystemet.

Tabeller

Grundserien

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–14

Omgång 15–28

Mästerskapsserien

Nedflyttningskval
Laget som slutade på 7:e plats, Stumbras, spelar ett kvalspel mot det lag som slutade på 2:e plats i Pirma lyga 2017 Banga.

Källor
soccerway.com (A lyga)
RSSSF (Lithuania)

2017
2017 i Litauen
Fotbollssäsongen 2017